Brijeg est un toponyme qui peut désigner :
Brijeg, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brijeg, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Plužine.